Shambaugh bezeichnet:

 Shambaugh (Iowa), eine Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Iowa

Shambaugh ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin F. Shambaugh (1871–1948), US-amerikanischer Historiker und Politikwissenschaftler
 Charles Shambaugh (1839–1913), US-amerikanischer Soldat
 David Shambaugh, US-amerikanischer Politikwissenschaftler mit Spezialgebiet der chinesischen Politik
 Jessie Field Shambaugh (1881–1971), US-amerikanischer Lehrer und Aktivist
 George Elmer Shambaugh Jr. (1903–1999), US-amerikanischer HNO-Arzt